Aquilone ima više značenja:
 Aquilone, Brescia
 Aquilone, Mantua
 Aquilone, Sondrio